Romodanowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Romodanowo (Mordwinien), Siedlung und Rajonverwaltungszentrum der Republik Mordwinien
 Romodanowo (Rjasan, Rybnoje), Dorf in der Oblast Rjasan, Rajon Rybnoje
 Romodanowo (Rjasan, Staroschilowo), Dorf in der Oblast Rjasan, Rajon Staroschilowo
 Romodanowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk